Stevens megye (Kansas)
Stevens megye (Minnesota)
Stevens megye (Washington)

Kapcsolódó szócikkek 
Stephens megye (egyértelműsítő lap)